

Козаревець () — село в Великотирновській області. Входить до складу общини Лясковець.
 Козаревець () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Стара Загора.